Виталий Коваленко:
 Коваленко, Виталий Александрович (род. 1934) — советский волейболист.
 Коваленко, Виталий Владимирович (род. 1974) — российский актёр.
 Коваленко, Виталий Сергеевич (род. 1981) — джазовый и классический пианист, композитор.